Титулу је бранио Роџер Федерер, који је имао прилику да освоји шесту титулу за редом и тако престигне рекорд Бјерна Борга, који је освојио пет титула у низу. У финалу га је победио Рафаел Надал у мечу који је трајао готово пет сати.

Списак носилаца 

  Роџер Федерер (Финале)
  '''Рафаел Надал (Победник)
  Новак Ђоковић (2. коло)
  Николај Давиденко (1. коло)
  Давид Ферер (3. коло)
  Енди Родик (2. коло)
  Давид Налбандијан (1. коло)
  Ришар Гаске (Осмина финала)
  Џејмс Блејк (2. коло)
  Маркос Багдатис (Осмина финала)
  Томаш Бердих (3. коло)
  Енди Мари (Четвртфинале)
  Станислас Вавринка (Осмина финала)
  Пол-Анри Матје (3. коло)
  Фернандо Гонзалес (2. коло)
  Радек Штјепанек ''(3. коло)

<ol start="17">
 Михаил Јужни ''(Осмина финала)
 Иво Карловић ''(1. коло)
 Николас Алмагро ''(2. коло)
 Лејтон Хјуит ''(Осмина финала)
 Хуан Карлос Фереро ''(2. коло, повукао се због повреде колена)
 Фернандо Вердаско ''(Осмина финала)
 Томи Робредо ''(2. коло)
 Јарко Нијеминен ''(2. коло)
 Дмитриј Турсунов ''(3. коло)
 Иван Љубичић ''(1. коло)
 Николас Кифер ''(3. коло)
 Жил Симон ''(3. коло)
 Андреас Сепи ''(3. коло)
 Гаел Монфис ''(повукао се због повреде рамена)
 Фелисијано Лопез ''(Четвртфинале)
 Микаел Љодра ''(1. коло, повукао се због повреде руке)

Жреб

Финале

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 

 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Вимблдон 2008.
Вимблдон — мушкарци појединачно